Грома́да — група людей, об'єднаних спільністю становища, інтересів тощо.

Грома́да — об'єднання людей, що ставить перед собою певні спільні завдання; організація:

 Релігійна громада — релігійне об'єднання.

Грома́да — адміністративно-територіальна одиниця місцевого самоврядування (див. також Община, Муніципалітет):
 Територіальна громада — первинна (базова) адміністративно-територіальна одиниця місцевого самоврядування України.
 Об'єднана територіальна громада ― вид територіальних громад в Україні у 2015—2020 роках.
 Сільська́ общи́на (грома́да, мир) — форма самоврядування на рівні стану в Російській імперії.
«Громади» — національно-культурні, освітні та громадсько-політичні осередки другої половини XIX — початку XX століть:
 «Громада» (Тернопіль) — таємне українське патріотичне учнівсько-студентське товариство в гімназії та учительській семінарії в Тернополі.

Власні назви 
 Громада (телесеріал)
 Громада — село Житомирської області.
 «Громада» (1878) — громадсько-політичний збірник Михайла Драгоманова.
 Всеукраїнське об'єднання «Громада» (1993) — українська політична партія.

Див. також 
 Українська Громада

Примітки